Estany Gémena de Baix, llac de la Vall de Boí (Alta Ribagorça)
 Estany Gémena de Dalt, llac de la Vall de Boí (Alta Ribagorça)
 Estanys Gelats de Gémena, llacs de la Vall de Boí (Alta Ribagorça)